Naselja u BiH:
 Vranovići (Gračanica, BiH), naselje u općini Gračanica
 Vranovići (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Vranovići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica

Naselja u Crnoj Gori:
 Vranovići (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor